Широкосмоленка () — село,
Дерезоватский сельский совет,
Синельниковский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1224881505. Население по переписи 2001 года составляло 128 человек.

Географическое положение 
Село Широкосмоленка находится на берегах реки Татарка,
выше по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Луговое,
ниже по течению на расстоянии в 1 км расположено село Дорогое.
Рядом проходит автомобильная дорога  ().

Примечания